Рутгерс, Иоганн — голландский поэт, филолог.
 Рутгерс, Себальд Юстинус — голландский инженер, коммунист.